Володимир Прокопович Тимошенко (25 квітня 1885 — 15 серпня 1965) — український економіст.
 Володимир Тимошенко (9 вересня 1985) — український спортивний коментатор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок